Стефанишин Антін Савович — (1897–1972) — член Летючої Бригади УВО, український письменник, педагог, громадський діяч.
 Стефанишин Богдан Іванович (* 1933) — український лісівник, заслужений лісівник України.
 Стефанишин Богдан Євгенійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Стефанишин Володимир Іванович — (1898–1921) — сотник Армії УНР.
 Келлі Стефанишин (1982) — канадська плавчиня.
 Стефанишин Юрій Юрійович (1995—2022) — український військовослужбовець, солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Стефанишин-Пайпер Гайдемарі — (1963) — американська астронавтка, українка за походженням.

Українські прізвища